Aikatsu! (яп. アイカツ!) ー японская ритм-игра про идолов, выпущенная компанией h.a.n.d. в 2012 году для аркадных игровых автоматов. Игровой процесс строится вокруг коллекционирования карточек с одеждой и аксессуарами, посещения лекций, а также прохождения прослушиваний и концертов.

В дальнейшем были выпущены четыре игры для платформы Nintendo 3DS, манга и аниме-адаптации.

Вселенная получила развитие в рамках серий Aikatsu Stars! (яп. アイカツスターズ！), Aikatsu Friends! (яп. アイカツフレンズ!), Aikatsu on Parade! (яп. アイカツオンパレード!).

Сюжет 
Хосимия Итиго и её подруга Кирия Аой, под впечатлением от концерта топ-идола Кандзаки Мидзуки, решаются на поступления в Академию Starlight (яп. スターライト学園). В Академии они становятся хорошими подругами со своей одноклассницей Сибуки Ран. Вместе посещают лекции, участвуют в прослушиваниях и дефиле, стремясь к вершине идол-олимпа.

Второй сезон рассказывает о соперничестве Dream Academy (яп. ドリームアカデミー) и Академии Starlight, которую представляют главные героини.

В третьем сезоне главной героиней становится Акари Одзора, она вместе с подругами представляет новое поколение идолов Академии.

В четвёртом сезоне Акари с подругами создают музыкальную группу Luminas, с которой отправляются в тур по Японии, знакомясь с другими идолами.

Персонажи

Академия Starlight 
Первое поколение

Итиго Хосимия (яп. 星宮 いちご) ー главная героиня, жизнерадостная и оптимистичная девушка, усердно работающая для воплощения своей мечты. До поступления в Академию работала вместе с матерю в кафе и мечтала продолжить семейное дело. Любимый бренд одежды: Angely Sugar. Сэйю: Морохоси Сумирэ

Аой Кирия (яп. 霧矢 あおい) ー лучшая подруга главной героини. Она очень серьёзна и всё знает о жизни идолов. Любимый бренд одежды: Futuring Girl. Сэйю: Тадокоро Адзуса

Ран Сибуки (яп. 紫吹蘭) ー очень красивая девушка, модель. Со стороны кажется замкнутой и холодной. После расставания с подругой замкнулась в себе и ей стало тяжело сближаться с новыми людьми. Любимый бренд одежды: Spicy Ageha. Сэйю: Охаси Аяка

Мидзуки Кандзаки (яп. 神崎 美月) ー топ-идол. Раньше была моделью, но потом стала главным идолом Академии. Очень трудолюбива, но скрывает это от фанатов, говоря что секрет её успеха кроется в таланте и везении. Любимый бренд одежды: Love Queen. Сэйю: Котобуки Минако

Отомэ Арисугава (яп. 有栖川 おとめ) ー жизнерадостная и на первый взгляд легкомысленная девушка, обожающая милые вещи. Очень боится допускать ошибки. Любимый бренд одежды: Happy Rainbow. Сэйю: Куросава Томоё

Юрика Тодо (яп. 藤堂ユリカ) ー готическая лолита, избегающая солнечного света и обожающая вампиров. Любимый бренд одежды: LoLi GoThiC. Сэйю: Нумакура Манами

Сакура Китаодзи (яп. 北大路さくら) ーвежливая и добрая девушка, из семьи актёров театра кабуки. Очень дружелюбна и усердна, а Итиго помогает ей поверить в себя. Любимый бренд одежды: Aurora Fantasy. Сэйю: Ясуно Киёно

Каэдэ Итиносэ (яп. 一ノ瀬 かえで) ー девушка, приехавшая из Америки, которая обожает фокусы и магию. Любимый бренд одежды: Magical Toy. Сэйю: Мимура Юна

Второе поколение

Акари Одзора (яп. 大空あかり) ー главная героиня третьего и четвёртого сезона. Жизнерадостна и целеустремлённа. В самом начале копирует стиль Итиго, но потом находит собственную индивидуальность. Любимый бренд одежды: Dreamy Crown. Сэйю: Симодзи Сино

Сумирэ Хиками (яп. 氷上スミレ) ー соседка Акари по комнате, помешанная на гаданиях, гороскопах и мистике. Любимый бренд одежды: LoLi GoThiC. Сэйю: Вакуи Ю

Хинаки Синдзё (яп. 新条ひなき) ー энергичная девушка, хорошо разбирающаяся в моде. С детства работает в сфере шоу-бизнеса. Любимый бренд одежды: Vivid Kiss. Сэйю: Исикава Юй

Дзюри Курэбаяси (яп. 紅林 珠璃) ー актриса полуиспанского происхождения. Её мать очень известна, поэтому Дзюри понадобилось очень много времени и сил чтобы выйти из её тени и достичь чего-то самостоятельно. Любимый бренд одежды: Sangria Rosa. Сэйю: Сайто Ая

Рин Куросава (яп. 黒沢凛) ー девушка, которая была очень талантливой уличной танцовщицей. Любимый бренд одежды: Dance Fusion. Сэйю: Такада Юки

Мадока Амаханэ (яп. 天羽まどか) ー очень милая внучка главного дизайнера Angely Sugar. Она честна с окружающими, твёрдо стоит на своём, но ей все равно часто не хватает уверенности в себе. Любимый бренд одежды: Angely Sugar. Сэйю: Каваками Тихиро

Dream Academy 
Сэйра Отосиро (яп. 音城セイラ) ー студентка Dream Academy, у неё большой опыт игры на различных музыкальных инструментах и отличный слух. Сначала играла классическую музыку, а теперь рок. Любимый бренд одежды: Swing ROCK. Сэйю: Исихара Каори

Кии Саэгуса (яп. 冴草きい) ー продюсер Сэйры, однако позже дебютирует и как идол. Любимый бренд одежды: Magical Toy. Сэйю: Акина

Сора Кадзэсава (яп. 風沢そら) ー идол и модель, которая так же учится на дизайнера. Создаёт собственный бренд одежды: Bohemian Sky. Сэйю: Такахаси Минами

Мария Химэсато (яп. 姫里マリア) ー модель, которая обрела популярность после попадания на обложку журнала. Её семья очень богата и владеет фермой с коровами. Любимый бренд одежды: Aurora Fantasy. Сэйю: Томиока Мисако

Другие персонажи 
Мияби Фудзивара (яп. 藤原みやび) ー ученица Himezakura Girl’s Academy (яп. 姫 桜 女), которая попадает в Академию в качестве студентки по обмену. Происходящая из семьи самураев, Мияби постоянно тренируется со своей нагинатой. Любимый бренд одежды: Sakurairo Kaden. Сэйю: Сэкинэ Акира

Медиа

Игры 
15 ноября 2012 года выходит первая игра на Nintendo 3DS, Aikatsu! Cinderella Lesson (яп. アイカツ! シンデレラレッスン). Через год, 21 ноября 2013 года, выходит вторая игра — Aikatsu! Futari no My Princess (яп. アイカツ！２人のmy princess). Третья игра из серии была выпущена 4 декабря 2014 года и называлась Aikatsu! 365-Hi no Idol Days (яп. アイカツ！365日のアイドルデイズ). Последняя игра, Aikatsu! My No.1 Stage! (яп. アイカツ！My No.1 Stage!), выходит 26 ноября 2015 года.

Отсканировав QR-код в играх можно получить лимитированные карточки.

Аниме 
Аниме было выпущено студией Sunrise совместно с TMS Entertainment 8 октября 2012 года.

Музыка 
Открывающие темы
 «Signalize!» (Episode 1 — 25) исполняют Waka, Fūri, Sunao, and Risuko
  (Episode 26 — 50) by Waka, Fūri, and Sunao
 «KIRA☆Power» (Episode 51 — 75) by Waka, Fūri, and Sunao
 «SHINING LINE*» (Эпизоды 76 — 101) исполняют Waka, Fūri and Yuna
 «Du-Du-Wa DO IT!!» (Эпизоды 102—126) исполняют Ruka, Mona, Miki, and Waka
 «Lovely Party Collection» (Эпизоды 127—152) исполняют Ruka, Mona, and Miki
 «START DASH SENSATION» (Эпизоды 153—178) исполняют Ruka, Mona, and Miki

Закрывающие темы
  (эпизоды 1 — 25 и эпизоды 125) исполняют Waka, Fūri, and Sunao
  (эпизоды 26 — 43 и эпизоды 45 — 50) исполняют Waka, Fūri, Sunao, Remi, Moe, Eri, Yuna, and Risuko
  (эпизод 44) исполняют Rey
  (эпизоды 51 — 75) исполняют Waka, Fūri, Sunao, Remi, Moe, Eri, Yuna, and Risuko
 «Precious» (Episode 76 — 101) by Risuko, Waka, Fūri and Mona
 «Good morning my dream» (эпизоды 102—124 и эпизод 126) исполняют Ruka, Mona, and Miki
  (Эпизоды 127—152) by Mona, Ruka, and Miki
 «lucky train!» (Эпизоды 153—178) исполняют Ruka, Mona, and Miki

Критика 
Аниме сериал получил смешанную критику на Anime News Network (ANN). Так критики отмечают высокую направленность на рекламу игр и сомнительное качество графики. Положительными моментами выступают приятные сёдзё-дизайны персонажей, и общая розово-позитивная атмосфера. Фильм 2014 года получил за первую неделю проката в Японии ¥172,727,250.

Примечания 

Японские карточные игры